Марія Хосе Мартінес Санчес була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.
Алізе Корне виграла титул, у фіналі перемігши Яніну Вікмаєр з рахунком 7–5, 7–6(7–1)

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Ю Ларссон
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Я Чепелова
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=61
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Н Братчикова
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Дж Крейбас
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=PR
| RD1-team05= А Томлянович
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М Мінелла
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Домаховська
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Gastein Ladies, одиночний розряд
2012